Der FC Famalicão ist ein 1931 gegründeter Fußballverein in der nordportugiesischen Stadt Vila Nova de Famalicão. Der Verein spielte bislang sechs Spielzeiten (1946/47, 1978/79 sowie 1990–1994) in der Primeira Liga. Nach folgenden Jahren in unterklassigen Ligen stieg der Verein als Zweitplatzierter der LigaPro 2018/19 erneut in die Primeira Liga auf.

Seine Heimspiele trägt der Verein im Estádio Municipal 22 de Junho aus.

Spieler 
  Fernando Couto (1988–1989)
  Carlos Secretário (1991–1992)
  Nicolás Schiappacasse (2019–2020)
  Nehuén Pérez (seit 2019 Leihe von Atlético Madrid)
  Josh Tymon (seit 2019 Leihe von Stoke City)

Weblinks 
 Offizielle Website

Portugiesischer Fußballverein
Sport (Vila Nova de Famalicão)
Gegründet 1931